Михаи́л Боде́:
 Боде-Колычёв, Михаил Львович (1824—1888) — российский историк, археолог, коллекционер.
 Боде, Михаил Юрьевич (род. 1956) — российский журналист, художественный критик, искусствовед, куратор.